Kanuni steht für:

 Kanuni I. (um 1495–1566), osmanischer Sultan, siehe Süleyman I.
 Kanuni (Motorradhersteller), türkischer Motorradhersteller
 Junus Kanuni, in abweichender Transkription auch Junus Ghanuni (* 1957), afghanischer Politiker